Stoevesandt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Stoevesandt (1904–1942), deutscher Politiker
 Johann Stoevesandt (1848–1933), deutscher Mediziner und Krankenhausdirektor
 Johann Stoevesandt (Kaufmann) (1809–1860), Bremer Kaufmann 
 Karl Stoevesandt (1882–1977), deutscher Mediziner und Theologe, Sohn von Johann Stoevesandt
 Klara Stoevesandt (1921–2014), deutsche Kindergärtnerin und Hortnerin, Pädagogin
 Erika Opelt-Stoevesandt (1919–2013),  deutsche Pädagogin und Schulgründerin in Bremen
 Reinhold Stoevesandt (1909–1986), deutscher Architekt und Atomkraftgegner

Siehe auch:
 Stöwsand
 Stuyvesant
 Stövesand